Leuckart se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rudolf Leuckart
 Friedrich Sigismund Leuckart